1-я отдельная танковая бригада:
 1-я отдельная танковая бригада — сформирована 14.09.1941, 16.02.1942 преобразована в 6-ю гвардейскую танковую бригаду
 1-я отдельная танковая бригада — сформирована 10.09.1941, 2.11.1941 переименована в 31-ю танковую бригаду
 1-я отдельная танковая Ленинградская Краснознамённая ордена Суворова бригада — сформирована 5.05.1942
 1-я отдельная танковая Северская бригада (Украина)